Bank of America Tower ist der Name folgender Gebäude der Bank of America:

 Bank of America Tower (Hongkong) in Hongkong
 Bank of America Tower (Jacksonville) in Jacksonville, Florida
 Bank of America Tower in Miami, siehe Miami Tower
 Bank of America Tower (New York City) in New York City
 Bank of America Tower (Phoenix) in Phoenix, Arizona
 Bank of America Tower (Richmond) in Richmond, Virginia
 Bank of America Tower, früherer Name des Columbia Center in Seattle
 Bank of America Tower, früherer Name des City National Tower in Los Angeles

Siehe auch:
 Bank of America Plaza